Coromandel – comune del Brasile nello Stato del Minas Gerais

Costa del Coromandel – frangia costiera dell'India

Coromandel – centro abitato della Nuova Zelanda nella regione del Waikato
Distretto di Thames-Coromandel – autorità territoriale della Nuova Zelanda
Penisola di Coromandel – penisola della Nuova Zelanda